Телишевский — фамилия; имеет женскую форму Телишевская.
 Телишевский, Константин Игнатьевич (1851—1913) — украинский галицкий юрист, общественный деятель.
 Телишевский, Тимофей Дмитриевич (1928—2004) — советский, научный и партийный деятель, председатель Львовского облисполкома.
 Телишевский, Яков Семенович (1900—1980) — советский еврейский художник-график, иллюстратор и оформитель книг.